Сургучёв — русская фамилия; имеет женскую форму Сургучёва. Известные носители:
 Сургучёв, Георгий Александрович (1909—1974) — советский инженер, конструктор металлорежущих станков, организатор производства, Герой Социалистического Труда.
 Сургучёв, Дмитрий Павлович (1879—1918) — эсер-боевик, комиссар 7-ой армии, делегат Всероссийского учредительного собрания.
 Сургучёв, Илья Дмитриевич (1881—1956) — русский прозаик, драматург.
 Сургучёв, Михаил Леонтьевич (1928—1991) — советский учёный в области нефтепромысловой геологии.